Айкибудо:

 Айкибудо — название боевого искусства, созданного Аланом Флоке во Франции;
 Айкибудо — наименование айкидо его создателем Морихэем Уэсибой в период с 1922 по 1942 год;